Stati Uniti d'America
 White Deer – township della Contea di Union, Pennsylvania
 White Deer – città della Contea di Carson, Texas